Pere Prat (atleta) (1891 - ?), atleta i pioner de l'atletisme català
 Pere Prat i Boix (Tavèrnoles, 1956), polític català de l'àmbit municipal, alcalde de Manlleu de 2003 a 2015
 Pere Prat i Gaballí (Pineda de Mar, 1885 - Barcelona, 1962), considerat el pare de la publicitat catalana i espanyola
 Pere Prat i Ubach (Terrassa, 1892 - Barcelona, 1969), dibuixant i il·lustrador gràfic català